Itabaiana (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Itabaiana (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Itabaiana (Sergipe), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Sergipe
 AO Itabaiana, een voetbalclub uit Itabaiana (Sergipe)